

Сафоновка — село, Курмангазинський район, Атирауська область

Сафоновка — село, Дуванський район, Башкортостан
 Сафоновка — селище, Зональний район, Алтайський край

Див. також 
 Сафонівка